Семёновка — село в Калачеевском районе Воронежской области.

Административный центр Семёновского сельского поселения.

На территории Семёновского сельского поселения располагаются четыре населённых пункта: село Семёновка, хутор Морозовка, хутор Россоховатое, село Пирогово.

Село Семёновка основано во второй половине XVIII века крестьянами-малороссами, подданными помещиков Воронцовых.

 Село являлось центром Семеновской волости Павловского уезда.

В начале 20-х годов в ходе изменения административного деления уездов Семеновская волость переходит из Павловского уезда в Калачеевский уезд.

Население

Улицы 
 ул. 1 Мая,
 ул. Гагарина,
 ул. Ленина,
 ул. Мира,
 ул. Молодёжная,
 ул. Рассвет,
 ул. Шевченко.

Примечания

Ссылки 
 Семеновка (село)
 [vrnguide.ru/t-admin/kalacheevskij-district/selo-semjonovka.html село Семёновка - Воронежский Гид]

Населённые пункты Калачеевского района